Надор може да се односи на:
 Надор (град), град у Мароку
 Надор (титула), великодостојничка титула са мађарског двора
 Надор (презиме), мађарско презиме